Sârbești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sârbești (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Sârbești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Sârbești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj